Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán: Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 26 de diciembre de 1737-ibidem, 26 de febrero de 1815) fue un príncipe de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y un general al servicio de Austria.

Biografía 

Nacido en el Palacio de Ehrenburg (Schloß Ehrenburg) en Coburgo, era el menor de los hijos del duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de la princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt. Era tío abuelo del rey Leopoldo I de Bélgica (1790-1865) y tío bisabuelo de la reina Victoria del Reino Unido (1819-1901).

Carrera militar 
Josías se unió al servicio militar Habsburgo como coronel en 1759. Participó en la guerra de los Siete Años, y alcanzó el rango de teniente mariscal de campo en 1773. En la guerra ruso-turca-austríaca de 1788, comandó un cuerpo de ejército a las órdenes de Freiherr von Laudon, ocupando Moldavia, capturando Khotyn en Besarabia y compartiendo la victoria con Aleksandr Suvórov en la batalla de Focșani (1 de agosto de 1789). Habiendo derrotado completamente al grueso del ejército otomano en la batalla de Rymnik, capturó Valaquia, incluyendo Bucarest, siendo recibido por la población tras la huida del príncipe Nicolás Mavrogenes, siendo poco después ascendido a mariscal de campo.

Durante la ocupación de Moldavia, Josías conoció a Teresa Stroffeck, una campesina. El 24 de septiembre de 1789, en la ciudad de Roman, le dio un hijo, llamado Federico. Josías contrajo matrimonio con Teresa a su retorno a Coburgo, el 24 de diciembre, reconociendo al niño. Federico fue ennoblecido por el emperador austríaco el 25 de agosto de 1808 y el 17 de febrero de 1853 el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha lo creó Freiherr von Rohmann, recibiendo el nombre de su lugar de nacimiento. No obstante, Federico, como hijo de un matrimonio morganático, al igual que sus descendientes, fue excluido de la línea de sucesión al ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

En 1793 y 1794, Josías comandó el ejército de los Países Bajos austríacos durante la Campaña de Flandes. Debido a su victoria en las guerras de la Francia revolucionaria en Neerwinden en marzo de 1793, devolvió la región al control austríaco. Entrando en Francia, tomó Condé, Valenciennes, Quesnoy y Landrecies. Sin embargo, debido a una desafortunada posición, en parte por causa de la desunión entre las potencias aliadas y sus fuerzas, sufrió una serie de menores reveses frente al Ejército revolucionario francés en Sambre, seguido por una decisiva derrota en Fleurus (26 de junio de 1794).

Acto seguido abandonó los Países Bajos, que los diplomáticos de los Habsburgo ya habían decidido entregar. Enfurecido por ello, y abiertamente crítico con la política del barón Thugut, Josías renunció a su rango de mariscal de campo (el conde Clerfayt asumió el comandamiento en su lugar) y se retiró a Coburgo, donde más tarde moriría, en 1815.

Ancestros

Referencias 
 Meyers Konversations-Lexikon de 1888-1889. A su vez, este cita:
 A. von Witzleben, Prinz Friedrich J. von Koburg-Saalfeld, Herzog zu Sachsen, Berlín, 1859
 Biographie des Kais. Kön. und des H. Röm. Reichs General-Feldmarschalls Prinzen Friedrich Josias von Sachsen-Coburg, Doll, 1795
 Constantin von Wurzbach: Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias Prinz. En: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Volumen 2. Verlag L. C. Zamarski, Viena 1857, pp. 395-398
 August von Witzleben: Prinz Friedrich Josias von Coburg-Saalfeld, Herzog zu Sachsen, K.K. und des Heil. Röm. Reiches Feldmarschall, Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdr. Decker, Berlín 1859 (Digitalisat erster Teil 1737–1790)

 Nikolaus von Preradovich: Friedrich Josias. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Volumen 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 577 f.
 Helmut R. Hammerich: Reichsgeneralfeldmarschall Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1737–1815. Eine biographische Skizze, Potsdam 2001, ISBN 3-00-007623-9.

Enlaces externos 

Nacidos en Coburgo
Fallecidos en Coburgo
Comandantes de las guerras napoleónicas
Mariscales de campo de Austria
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Historia de Bucarest
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Militares de Alemania del siglo XVIII